Tetracarpaea tasmannica – jedyny gatunek z rodzaju Tetracarpaea i rodziny Tetracarpaeaceae z rzędu skalnicowców. Jest endemitem Tasmanii, spotykanym tylko w tamtejszych górach. Jest to krzew o zimozielonych, grubych, skórzastych liściach z piłkowanymi brzegami. Liście wyrastają skrętolegle na krótkich ogonkach. Drobne,  białe, czterokrotne kwiaty zebrane są w groniaste kwiatostany.

Systematyka 
 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Takson stanowi odrębny klad wyróżniany w randze rodziny w obrębie rzędu skalnicowców.

Przypisy 

Skalnicowce